Nebelberg ist

ein Ortsname:
 Nebelberg, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

 Nebelberg (Bruck), Ortsteil der Gemeinde Bruck, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Nebelberg (Langdorf), Ortsteil der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern

der Name eines Berges:
 Nebelberg (Rhön), Berg in der Vorderrhön (533 m)
 Nebelberg (Haardt) (316 m), östlicher Ausläufer des Bergs Weinbiet (553 m)